NAC Breda speelde in het seizoen 2005-2006 in de Nederlandse eredivisie. De ploeg eindigde 16e en moest daarom play-offs voor promotie/degradatie spelen. De ploeg wist degradatie af te wenden door TOP Oss en FC Volendam te verslaan.

Samenvatting 

Het seizoen 2005/06 moest een topjaar worden voor NAC. De club was het jaar ervoor maar net de nacompetitie ontlopen met een 15e plaats in de eredivisie. Voor het nieuwe seizoen haalde NAC een breed arsenaal aan ervaren spelers binnen, waaronder oudgedienden Pierre van Hooijdonk en Tony Vidmar, de verdediger Patrick Zwaanswijk, de bij FC Groningen spelende Kurt Elshot en Sander van Gessel en de PSV-aanvaller Johan Vonlanthen. Met deze spelers in de gelederen moest de ploeg meestrijden om de play-offs voor Europees voetbal.

eredivisie
Het liep echter totaal anders. Trainer Ton Lokhoff kreeg de ploeg niet aan het voetballen en de club ging de winterstop in met een positite in de middenmoot van de ranglijst. Hierop werd Lokhoff ontslagen en werd Cees Lok, eerder opgestapt bij N.E.C., aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer. Lok zag weinig in Pierre van Hooijdonk, die in januari besloot naar Feyenoord te verkassen. Lok kreeg de ploeg echter niet op de rails en NAC zakte weg op de ranglijst. Uiteindelijk werd de competitie afgesloten met een 4-2 nederlaag bij Heracles Almelo en een thuiswedstrijd tegen PSV: 6-2 verlies. NAC moest in de play-offs voor promotie/degradatie spelen voor lijfsbehoud.

De play-offs waren nog maar net begonnen of Lok werd ook alweer de laan uitgestuurd. Zijn positie werd tijdelijk overgenomen door assistent John Karelse. Over drie wedstrijden werd moeizaam afgerekend met TOP Oss. Daarna speelde NAC tegen FC Volendam. De eerste wedstrijd werd met 1-2 gewonnen in Volendam. NAC speelde vervolgens thuis zakelijk naar een 0-0 en sloot daarmee een slecht seizoen af met lijfsbehoud.

Gatorade Cup
De Gatorade Cup leverde NAC ook weinig op. De eerste twee ronden werden nog vrij eenvoudig overleefd door uitoverwinningen bij de amateurs van Spakenburg (0-6) en eerstedivisionist FC Zwolle (2-4). Vervolgens lootte NAC een uitwedstrijd bij N.E.C.. De stand na 90 minuten was 1-1. In de verlenging kwamen beide ploegen eenmaal tot scoren en moest de wedstrijd beslist worden met een penaltyserie. Sander van Gessel miste de beslissende vijfde penalty, waardoor NEC doorbekerde.

Statistieken

Spelersstatistieken

Competitiewedstrijden

Play-offs degradatie/promotie

Gatorade Cup

NAC Breda naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2005/06